Кэтрин Троттер Кокберн (; 16 августа 1679, Лондон — 11 мая 1749, Лонгхорсли, Великобритания) - английская романистка, драматург и философ, автор работ по моральной философии и богословских трактатов.

Биография 
Кэтрин Троттер родилась в Лондоне в 1674 или 1679 году в шотландской семье. Ее отец, капитан Дэвид Троттер, получил высокую оценку со стороны короля Карла II и герцога Йоркского, а мать Сара Белленден принадлежала к известной аристократической семье.

Кэтрин, младшая в семье, отличалась проницательным умом. Она не получила систематического образования, но сама изучила французский язык и с помощью друга латынь. Она с ранних лет интересовалась философией.

Кэтрин Троттер начала писать стихи в возрасте четырнадцати лет. Тогда же она анонимно опубликовала первый роман «Приключения молодой леди», позднее названный «Приключения Олинды».

Ее первая пьеса «Агнес де Кастро» была поставлена двумя годами позже, в 1695 году, в Королевском театре, и напечатана в следующем году. Эта трагедия основывалась на английском переводе одноименной французской новеллы, выполненном Афрой Бен.

В 1698 году ее вторая трагедия и, пожалуй, самая популярная пьеса, «Роковая дружба», была представлена в театре в Линкольн-Инн-Филдс.

В 1700 году она была одной из английских поэтесс, которые под именами Девяти муз оплакивали смерть Джона Драйдена.

В начале 1701 года ее комедия «Любовь в убыток» была поставлена в Королевском театре и опубликована в мае того же года. Позже в том же году ее третья трагедия, «Несчастная кающаяся», была представлена в театре Друри-лейн. Также в 1701 году она написала «Защиту Опыта о человеческом разумении» Джона Локка и опубликовала ее в мае 1702 года. С Локком её связывали дружеские отношения. Её книга заинтересовала Готфрида Лейбница.

В 1704 году Троттер написала стихотворение по случаю победы герцога Мальборо в битве при Бленхейме. В 1706 году она сочинила еще одно стихотворение в честь герцога Мальборо. В том же году ее трагедия под названием «Революция в Швеции» была показана в Театре Королевы на Хеймаркете.

В 1707 году, после глубоких размышлений и  молитв, она отреклась от римско-католической веры и вернулась в лоно англиканской церкви. В 1708 году она вышла замуж за преподобного Патрика Кокберна. Семья поселилась в Лондоне.

Кэтрин Троттер Кокберн ничего не публиковала до 1724 года. В 1732 году, живя в Абердине, она написала «Стихи, порожденные бюстами в Эрмитаже королевы». В 1740-е годы она опубликовала еще несколько полемических сочинений на философские темы.

Кэтрин Троттер Кокберн умерла 11 мая 1749 года в Лонгхорсли и похоронена рядом с мужем и младшей дочерью.

Философские взгляды 
Кэтрин Троттер Кокберн придерживалась антропоцентрического взгляда на мораль, защищая идею о том, что человеческие существа изначально существа рациональные и общественные. Основание морали нужно искать в самой человеческой природе. Лучшей религией она считала знание своего долга и его практическое исполнение.

Издания 
 Olinda’s Adventures; or, The Amours of a Young Lady, in volume 1 of Letters of Love and Gallantry and Several Other Subjects. (London: Printed for Samuel Briscoe, 1693)
 Agnes de Castro, A Tragedy. (London: Printed for H. Rhodes, R. Parker & S. Briscoe, 1696).
 Fatal Friendship. A Tragedy. (London: Printed for Francis Saunders, 1698).
 Love at a Loss, or, Most Votes Carry It. A Comedy. (London: Printed for William Turner, 1701).
 The Unhappy Penitent, A Tragedy. (London: Printed for William Turner & John Nutt, 1701).
 A Defence of Mr. Lock’s [sic.] Essay of Human Understanding. (London: Printed for Will. Turner & John Nutt, 1702).
 The Revolution of Sweden. A Tragedy. (London: Printed for James Knapton & George Strahan, 1706).
 A Discourse concerning a Guide in Controversies, in Two Letters. (London: Printed for A. & J. Churchill, 1707).
 A Letter to Dr. Holdsworth, Occasioned by His Sermon Preached before the University of Oxford. (London: Printed for Benjamin Motte, 1726).
 Remarks Upon the Principles and Reasonings of Dr. Rutherforth's Essay on the Nature and Obligations of Virtue. (London: Printed for J. & P. Knapton, 1747). Against Thomas Rutherforth.
 The Works of Mrs. Catharine Cockburn, Theological, Moral, Dramatic, and Poetical. 2 vols. (London: Printed for J. & P. Knapton, 1751)

Примечания 

Женщины-философы Великобритании
Писательницы XVIII века
Писательницы Великобритании
Писательницы XVII века